Janesville har flere betydninger:

 Janesville, Californien
 Janesville, Illinois
 Janesville, Iowa
 Janesville, Minnesota
 Janesville, New York
 Janesville, Wisconsin